

Sigle 
HOP est un sigle qui peut désigner :
 Halte à l'obsolescence programmée une association de lutte contre la surconsommation due à l'obsolescence programmée ;
 Hrvatski oslobodilački pokret .

Toponyme 

 Hóp, un lac ou plutôt un lagon au nord de l'Islande près de Blönduós au Húnafjörður ;
 Hóp, dans la saga d'Erik le Rouge, le lieu d'implantation le plus au sud d'une colonie viking située au Vinland en Amérique du Nord ;
 Le Hop Exchange, bâtiment de Londres.

Œuvres 

 Hop, un film belge réalisé par Dominique Standaert et sorti en 2002 ;
 Hop, un film américain réalisé par Tim Hill et sorti aux États-Unis le  avril 2011.

Autres 
Hop désigne aussi :
 Hop !, une revue trimestrielle d’informations et d’études sur la bande dessinée ;
 Hop, en informatique, un langage de programmation pour le web 2.0 ;
 , une protéine adaptatrice.

Voir aussi 
 Air France Hop, une compagnie aérienne couvrant principalement l'Europe, filiale d'Air France ;
 Carte HOP, une carte à puce sans contact qui fait office de titre de transport sur le réseau de transport public de la ville d'Auckland et de sa banlieue ;
 Trip hop, un genre musical né au début des années 1990, dans la région de Bristol ;
 Hip-hop, un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 1970 ;
 Lindy hop, une danse de rue qui s'est développée dans la communauté noire-américaine de Harlem ;
 Hop Head, un standard de jazz de big band américain, composé par Duke Ellington et Otto Hardwick, et enregistré le 22 mars 1927.